MFA peut faire référence à :
 Master of Fine Arts,
 Musée des beaux-arts de Boston (Museum of Fine Arts),
 Mouvement des forces d'avenir,
 Made for AdSense : sites Web ou pages spécialement faites pour accueillir les publicités du programme Google AdSense.
 Mouvement des Forces armées, au Portugal
 Musique française d'aujourd'hui, association française
 Mito Forum Actif : forum consacré à l'Alfa Romeo MiTo
 Ministry of Foreign Affairs, Ministère des Affaires étrangères en anglais
 Authentification multi-facteurs, en anglais multi-factor authentication
 Maisons-Alfort (code gare SNCF Réseau)